

Важнейшие события 
 Война Аугсбургской лиги (1688—1697). Война короля Вильгельма (1689—1697). Сражение при Бичи-Хед (1690). Рейсвейкский мирный договор (1697).
 Первое якобитское восстание (1689—1694). Битва на реке Бойн (1690). Резня в Гленко (1692).
 Великая Турецкая война: Турецко-венецианская (1684—1699), Русско-турецкая (1686—1700) и Польско-турецкая (1683—1699) войны. Битва при Зенте (1697). Карловицкий мир (1699).
 Первая ойратско-маньчжурская война (1690—1697).
 Открытие золота (1690—1800) в Бразилии.
  и Эстонии (1695—1697).
 Реформы Петра I (1696—1725). Азовские походы (1695—1696). Указ о создании флота (1696). «Великое посольство» (1697—1698). Стрелецкий бунт (1698).
 Взятие испанцами Тайясаля (1697) завершило  и Юкатана.

Культура 
 Период Гэнроку в Японии (1688—1704).
 Судебный процесс над салемскими ведьмами (1692).
 Колледж Вильгельма и Марии основан (1693).
 Банк Англии основан (1694). Начало выпуска банкнот фунтов стерлингов.
 Пират Генри Эвери захватил корабль Ганг-и-Савай (1695).
 Перро, Шарль (1628—1703), писатель. Сборник «Сказки матушки Гусыни» (1697).

Наука и техника 
 Джон Локк. «Мысли о воспитании» (1693).
 Паровой двигатель (практичная модель и патент — 1698, Севери, Томас).

Политические деятели 
 Карл XI, король (1660—1697).

См. также

Примечания 

1690-е годы